Консульство Российской Федерации

 Генеральное консульство Российской Федерации в Шанхае 
 Генеральное консульство Российской Федерации в Турку 
 Генеральное консульство Российской Федерации в Дархане 
 Генеральное консульство Российской Федерации в Эрдэнэте 
 Генеральное консульство Российской Федерации в Хьюстоне 
 Генеральное консульство Российской Федерации в Сан-Франциско

 Консульство Российской Федерации в Мариехамне

См. также 
 Консульство Российской империи в Урге
 Консульство Российской империи в Харбине
 Консульство Российской империи в Кашгаре